Нико́льский сельсове́т — сельское поселение в Щигровском районе Курской области. 
Административный центр — деревня Длинная.

География 
Населённые пункты Никольского сельсовета расположены по берегам реки Косоржа и её небольших притоков. Никольский сельсовет граничит на севере с Орловской областью, на востоке — с Черемисиновским районом Курской области, на юге с Вышнеольховатским, а на западе — с Большезмеинским и Косоржанским сельсоветами Щигровского района.

История 
В июне 1954 года в состав Никольского сельсовета были включены населённые пункты упразднённого Большезмеинского сельсовета.

26 октября 1965 года из учётных документов была исключена фактически переставшая существовать деревня Кустовка Никольского сельсовета.

В июне 1969 года была исключена из учётных записей фактически переставшая существовать деревня Гремячка Никольского сельсовета.

В ноябре 1990 года был вновь создан Большезмеинский сельсовет, из состава Никольского сельсовета в него было передано село Большой Змеинец, а также деревни: Заречье, Капитоновка, Конопляновка, Новосёловка и Чижовка.

Никольский сельсовет получил статус сельского поселения в соответствии с законом Курской области №48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
Никольский сельсовет связан с Большезмеинским и Вышнеольховатским сельсоветами автомобильной дорогой с твёрдым покрытием. Осуществляется пригородное автобусное сообщение с городом Щигры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования 

Муниципальные образования Щигровского района
Сельские поселения Курской области